Teufelstein bezeichnet:

 Teufelstein (Erle), Granitfels in Nordrhein-Westfalen, siehe Erle (Raesfeld)#Teufelstein
 Teufelstein (Fischbacher Alpen), Berg in der Steiermark
 Düvelstein (Großkönigsförde), hochdeutsch Teufelstein, Findling bei Gettorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Teufelsteine (Heiden), bei Heiden (Münsterland), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen, Megalithanlagen
 Teufelstein (Rhön), Berg in der Rhön
 Teufelstein (Wienerwald), Gebiet im Wienerwald an der Stadtgrenze von Wien
 Leosia, deutsch Teufelstein, Ort in der Gmina Drzycim, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch:
 Geeraard de Duivelsteen
 Teufelsfels
 Teufelsfelsen
 Teufelsstein
 Teufelstisch